Пятиго́рский:

Топоним 
 Пятигорский — поселок, Предгорный район, Ставропольский край
 Пятигорский сельсовет — Предгорный район, Ставропольский край
 Пятигорский сельский совет — Балаклейский район, Харьковская область, Украина

Фамилия 
 Пятигорский, Антон — современный американско-канадский писатель

 Пятигорский, Григорий Павлович (1903—1976) — российский и американский виолончелист.
 

Пятигорская
 Пятигорская, Наталья Валерьевна (род. 1965) — российский учёный-фармаколог, член-корреспондент РАН (2022).

 Пятигорски, Жаклин (1911—2012) — американская шахматистка и меценат.